1-й розыгрыш Кубка Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 20 по 26 сентября 2008 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 8 национальных сборных команд. Победителем стала сборная Ирана.

Команды-участницы 
Австралия, Япония, Южная Корея, Китай, Иран, Таиланд, Индонезия, Тайвань (8 лучших команд по итогам чемпионата Азии 2007 года).

Система проведения турнира 
8 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. Согласно занятых мест в группах все участники распределены на пары в 1/4-финала плей-офф. Победители пар выходят в полуфинал и по системе с выбыванием разыгрывают 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места по такой же системе разыгрывают проигравшие в 1/4-финала.

Предварительный этап

Группа А 

 20 сентября: Южная Корея — Иран 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 25:22); Китай — Таиланд 3:1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:23).
 21 сентября: Южная Корея — Китай 3:2 (25:16, 23:25, 23:25, 30:28, 15:13); Иран — Таиланд 3:0 (25:23, 25:23, 25:19).
 22 сентября: Иран — Китай 3:2 (23:25, 17:25, 25:15, 25:21, 15:7); Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:18, 25:20, 25:17).

Группа В 

 20 сентября: Австралия — Тайвань 3:0 (25:12, 25:18, 25:14); Япония — Индонезия 3:1 (24:26, 25:20, 25:19, 25:23).
 21 сентября: Австралия — Индонезия 3:0 (26:24, 25:17, 27:25); Япония — Тайвань 3:2 (26:28, 21:25, 25:22, 25:10, 15:9).
 22 сентября: Тайвань — Индонезия 3:0 (25:18, 25:20, 25:17); Япония — Австралия 3:2 (25:20, 23:25, 23:25, 25:19, 15:13).

Плей-офф

Четвертьфинал 
24 сентября
 Южная Корея — Индонезия 3:0 (25:15, 31:29, 25:23)
 Япония — Таиланд 3:0 (25:18, 25:21, 25:20)
 Иран — Тайвань 3:0 (25:11, 25:16, 25:19)
 Китай — Австралия 3:0 (25:14, 25:20, 25:22)

Полуфинал за 1—4 места 
25 сентября
 Южная Корея — Китай 3:1 (25:17, 26:24, 25:27, 25:15)
 Иран — Япония 3:1 (25:20, 25:17, 26:28, 25:22)

Полуфинал за 5—8 места 
25 сентября
 Австралия — Индонезия 3:2 (25:23, 19:25, 25:17, 20:25, 15:8)
 Таиланд — Тайвань 3:1 (25:19, 25:18, 21:25, 25:21)

Матч за 7-е место 
26 сентября
 Тайвань — Индонезия 3:1 (25:21, 25:23, 21:25, 29:27)

Матч за 5-е место 
26 сентября
 Австралия — Таиланд 3:0 (29:27, 25:16, 25:17)

Матч за 3-е место 
26 сентября
 Китай — Япония 3:0 (25:22, 25:16, 25:17)

Финал 
26 сентября
 Иран — Южная Корея 3:2 (13:25, 25:15, 27:25, 15:25, 15:7)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Иран: Моджтаба Аттар, Мирсаед Маруф, Джавад Мохаммаднеджади, Араш Кешаварзи, Хамза Зарини, Мохаммад Мохаммадкасем, Алиреза Нади, Асанолла Ширкаванд, Мансур Задван, Фархад Назари Афшар, Мехди Махдави, Мохаммад Мусави. Главный тренер — Хосейн Мадани.

  Южная Корея.

  Китай.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Хамза Зарини
 Лучший нападающий:  Пак Чхоль Ву
 Лучший на подаче:  Цюй Цзяньцзюнь
 Лучший на приёме:  Ё О Хён
 Лучший в защите:  Чень Вэй Лунь
 Лучший связующий:  Саранчит Чаронсук
 Лучший либеро:  Ё О Хён
 Самый результативный:  Ясуюки Сибакоя

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Кубок Азии по волейболу среди мужчин 2008 на сайте AVC

Кубок Азии по волейболу
2008 год в волейболе